Der Family Circle Cup 2001 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2001. Das Turnier fand vom 16. bis 22. April 2001 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jennifer Capriati und Martina Hingis, das Capriati in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond und Rennae Stubbs in drei Sätzen gegen Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)